The European steht für:

 The European, seit 2009 erscheinendes Onlinemagazin
 The European (Zeitung), ehemalige britische Wochenzeitung (1990–1998)